Harrah kan syfta på:

 Harrah, Oklahoma
 Harrah, Washington